Васја може бити:
Васја (име), мушко име
, кратер на Месецу
, амерички филм из 2002.